Portugees voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Portugees voetbalelftal onder 19 (vrouwen)